Gignac (Hérault)
 Gignac (Lot)
 Gignac (Vaucluse)
ook:
Gignac-la-Nerthe,  Bouches-du-Rhône